Petković je priimek več oseb:
 Bojana Petković (=Maltarić?), bohemistka, lektorica češčine
 Boris Petković (*1971), bosanskohercegovsko-slovenski filmski režiser in scenarist
 Brankica Petković (*1965), raziskovalka hrvaškega rodu (Mirovni inštitut) in civilnodružbena aktivistka
 Ivana Petković, hrvaški fotomodel
 Konstantin Petković (1826/24?—1897), makedonski književnik
 Kosta Petković (1903—1987), srbski geolog in akademik
 Marija Petković, hrvaška redovnica
 Milivoj Petković (*1949), hrvaško-bosanskohercegovski general, nekdanji načelnik glavnega štaba HVO
 Jelena Petković (1916—1942), srbska komunistka, partizanka in narodni heroj
 Sava Petković (1910—1992), srbski zdravnik, kirurg in akademik
 Vjekoslav pl. Petković, hrvaški general
 Vladimir Petković (1874—1956), srbski arheolog in akademik
 Vladimir K. Petković (1873—1935), srbski geolog in akademik
 Vladislav Petković-Dis (1880—1917), srbski pesnik

Glej tudi 

 priimek Petkovič
 priimek Petek
 priimke Petkov, Petkovski ...